

Журнали 
 «Рідний край» — український громадсько-політичний, економічний і літературно-науковий часопис. Виходив у 1905—1907 — у Полтаві, у 1908—1914 — у Києві, у 1915—1916 — у Гадячі. Відроджений у 1999 році як альманах ПНПУ.

Газети

Села в Україні 
 Рідний Край — Харківська область, Золочівський район
 Рідний Край — Харківська область, Ізюмський район

Див. також 
 Батьківщина

Посилання